Гремяха (приток Туломы)
 Гремяха (река, бассейн Белого моря)